Сельская жизнь:

Газеты 

 Сельская жизнь — информационное издание о проблемах агропромышленного комплекса России.
 Сельская жизнь (газета, Красноармейский район Чувашской Республики)
 Сельская жизнь (газета, Красноярск)

Произведения 

 «Сельская жизнь» — историческая повесть Е. П. Карновича